Megascops — род птиц семейства совиных. Ранее включался в род совки (Otus).

Обитают в Северной, Центральной и Южной Америке.

Список видов 
Международный союз орнитологов включает в род 23 вида:
 Megascops albogularis — Белогорлая совка
 Megascops asio — Североамериканская совка
 Megascops atricapilla — Черношапочная совка
 Megascops barbarus — Бородатая совка
 Megascops centralis
 Megascops choliba — Южноамериканская совка
 Megascops clarkii — Голоногая совка
 Megascops cooperi — Мангровая совка
 Megascops gilesi
 Megascops guatemalae — Краснолицая совка
 Megascops hoyi
 Megascops ingens — Совка Сальвина
 Megascops kennicottii 
 Megascops koepckeae — Совка Коепскова
 Megascops marshalli — Мантананская совка
 Megascops roboratus — Кустарниковая совка
 Megascops petersoni — Коричневая совка
 Megascops roraimae — Совка Рорейма
 Megascops sanctaecatarinae — Хохлатая совка
 Megascops seductus — Малая сова Балзаса
 Megascops trichopsis — Усатая совка
 Megascops vermiculatus — Центральноамериканская совка
 Megascops watsonii — Буробрюхая совка

Megascops nudipes, или Пуэрто-риканская совка, была выделена в отдельный род Gymnasio.

В 2021 году описаны:
 Megascops stangiae
 Megascops alagoensis

Галерея

Примечания 

 
Роды птиц